

События

Римская империя 
 Император: Нерон; консулы: Квинт Волузий Сатурнин (плебей) и Публий Корнелий Сципион (патриций); консулы-суффекты: Юний Анней Галлион, Тит Куций Цилт (оба — плебеи), Публий Сульпиций Скрибоний Руф, Публий Сульпиций Скрибоний Прокул (оба — патриции), Луций Дувий Авит и Публий Клодий Тразея Пет (оба — плебеи); проконсул:  (в Киликии); эдилы: Гай Меммий Юниан и Квинт Бруттий Бальб; народный трибун: Антистий Сосиан.
 К владениям Ирода Агриппы II добавлена Галилея.
Китай:
 Восстание кянов.
 Конец эры Jiànwǔ (建武), начало эры Jiànwǔzhongōyuán восточной династии Хань.
Хунну:
 56 (по другим данным в 58) — 59 годы — Шаньюй южных хуннов Хань.

Родились 
 55—56 гг. — приблизительная дата рождения Ювенала, древнеримского поэта-сатирика.
 Приблизительная дата рождения Тацита, древнеримского историка.

Скончались 
 Луций Волузий Сатурнин — римский военный и политический деятель, консул-суффект Римской империи 3 года.
 Мо — шаньюй хунну (55—56).

См. также

Примечания